Dies ist eine Liste der Berge der Färöer. Auf den insgesamt 18 Inseln sowie Holmen gibt es insgesamt 340 Gipfel über 100 m; davon sind 10 über 800 m, weiter 36 erreichen 700 m, +65 über 600 m, +68 über 500 m, +67 über 400 m, +51 über 300 m und +28 über 200. Darüber hinaus enthält diese Liste eine Auswahl von 15 Gipfeln über 100 m.  Angegeben sind die absolute Höhe sowie soweit bekannt die Schartenhöhe.

Weblinks 
http://us.fo/Default.aspx?ID=14071

!Liste der Berge auf den Färöern
Faroer, Berge